Municipio de Groveland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Groveland (condado de Spink, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Spink.
 Municipio de Groveland (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Groveland (condado de Tazewell, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Tazewell.
 Municipio de Groveland (condado de McPherson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de McPherson.
 Municipio de Groveland (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oakland.